Сьєрак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн
 Сьєрак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот